

Patronyme 

 Allan Guthrie (1965-), agent littéraire, éditeur et écrivain écossais ;
 Arlo Guthrie (1947-), chanteur folk américain ;
 Bruce Guthrie (1963-), politicien américain ;
 Charles Guthrie (1938-), général et commandant en chef de l'armée britannique ;
 Charles Claude Guthrie (1880-1963), physiologiste américain ;
 Danny Guthrie (1987-), footballeur britannique ;
  ;
 Donald Guthrie (1916-1992), théologien britannique du Nouveau Testament ;
 Edwin Ray Guthrie (1886-1959), physiologiste américain ;
 Francis Guthrie (1831-1899), mathématicien sud-africain ;
 Frederick Guthrie (1833-1886), physicien britannique ;
 George James Guthrie (1785-1856), chirurgien britannique ;
 George W. Guthrie (1848-1917), maire de Pittsburgh (1906-1909) ; 
 Gwen Guthrie (1950-1999), chanteuse américaine ;
 
  ;
 James Guthrie (1792-1869), ministre des finances des États-Unis ;
 James Guthrie (1859–1930), peintre écossais ;
 James Guthrie (1953-), producteur des Pink Floyd ;
 Jim Guthrie, chanteur canadien ;
 Kevin Guthrie (1988-), acteur britannique ;
 Louise Guthrie (1879-1966), botaniste sud-africaine ;
 Malcolm Guthrie (1903-1972), professeur britannique de langues bantoues ;
 Robert Guthrie (1916-1995), microbiologiste américain ;
 Robin Guthrie (1962-), musicien écossais ;
 Roderick Guthrie, professeur canadien ;
 Samuel Guthrie (1782-1848), médecin américain inventeur du chloroforme ;
 Thomas Guthrie (1803-1873, philanthrope écossais ;
 Thomas Anstey Guthrie (1856-1934), écrivain britannique ; 
 Trevor Guthrie, chanteur canadien ;
 Tyrone Guthrie (1900-1971), réalisateur, acteur et scénariste britannique, fondateur du Guthrie Theater ;
William Guthrie (1708-1770), écrivain écossais ;
William Guthrie (1967-), boxeur américain ;
 William Dameron Guthrie (1859-1935), avocat américain ;
  (1906-1981), philologue écossais, spécialiste de l'histoire de la religion et de la philosophie grecques ;
 Woody Guthrie (1912-1967), chanteur de folk américain.

Toponyme 

 Comté de Guthrie  ;
 Guthrie, une localité en Oklahoma ;
 Guthrie, une localité au Kentucky ;
 Guthrie, une localité au Texas ;
 Guthrie, une localité dans le comté d'Angus en Écosse ;
 .

Autres 
 Le pont Guthrie, un pont couvert situé dans la municipalité de Saint-Armand, au Québec
 Test de Guthrie, test génétique
 Clan Guthrie, clan écossais
 Guthrie's, chaîne de restauration rapide américaine
 Guthrie, société malaise fondée en 1821 (caoutchouc et huile de palme)

Homonymie de patronyme